Název Pavlovský potok má více vodních toků:

 Pavlovský potok (přítok Dědiny) – pravostranný přítok Dědiny v okrese Hradec Králové
 Pavlovský potok (přítok Chvojnice) – levostranný přítok Chvojnice na Slovensku v Trnavském kraji
 Pavlovský potok (přítok Moravské Dyje) – levostranný přítok Moravské Dyje v okrese Jihlava
 Pavlovský potok (přítok Nezdínského potoka) – levostranný přítok Nezdínského potoka v okrese Havlíčkův Brod
 Pavlovský potok (přítok Znětíneckého potoka) – pravostranný přítok Znětíneckého potoka v okrese Žďár nad Sázavou